

Бучацьке лісництво — лісництво у складі Бучацького лісгоспу Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства
 Бучацьке лісництво — лісництво у складі Канівського лісгоспу Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства